Ali Reza Gheshghayan (Irão, 27 de fevereiro de 1954-) é um antigo futebolista iraniano.

Clubes

Ali Reza Gheshghayan jogou pelo Bargh Shiraz F.C..

Carreira internacional

Reza Gheshghayan jogou pela  Seleção Iraniana de Futebol, tendo participado na Copa do Mundo de 1978, que foi disputada na Argentina.

Futebolistas do Irão
Jogadores da Seleção Iraniana de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1978